Az Amerikai Egyesült Államok az ausztráliai Sydneyben megrendezett 2000. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 31 sportágban 586 sportoló képviselte, akik összesen 93 érmet szereztek.

Érmesek

Asztalitenisz 

Férfi

Női

Atlétika 

Férfi

Női

* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
** - két másik versenyzővel azonos eredményt ért el
*** - öt másik versenyzővel azonos eredményt ért el
****Marion Jones eredetileg megnyerte a női 100 és 200 méteres síkfutást, de doppingolás miatt utólag elvették ezeket, valamint a 4 × 100-as váltóban szerzett érmét is és kizárták a távolugrás versenyből.

Baseball

Eredmények 

Csoportkör

Elődöntő

Döntő

Birkózás 

Kötöttfogású

Szabadfogású

* - A német Alexander Leipold eredetileg aranyérmes lett, azonban utólag kizárták.

Cselgáncs 

Férfi

Női

Evezés 

Férfi

Női

Íjászat 

Férfi

Női

Kajak-kenu

Síkvízi 
Férfi

Női

Szlalom

Kerékpározás

Hegyi-kerékpározás

Országúti kerékpározás 
Férfi

Női

Pálya-kerékpározás 
Sprintversenyek

Időfutam

Üldözőversenyek

Pontversenyek

Keirin

Kosárlabda

Férfi

Eredmények 

Csoportkör
A csoport

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Női

Eredmények 

Csoportkör
B csoport

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Labdarúgás

Férfi

Eredmények 

Csoportkör
C csoport

Negyeddöntő

Elődöntő

Bronzmérkőzés

Női

Eredmények 

Csoportkör
F csoport

Elődöntő

Döntő

Lovaglás 

Díjlovaglás

Díjugratás

Lovastusa

* - egy másik csapattal azonos eredményt ért el
** - két másik versenyzővel azonos eredményt ért el

Műugrás 

Férfi

Női

Ökölvívás 

RSC - a játékvezető megállította a mérkőzést

Öttusa 

* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
*** - három másik versenyzővel azonos eredményt ért el
**** - nyolc másik versenyzővel azonos eredményt ért el

Röplabda

Férfi

Eredmények 

Csoportkör
B csoport

Női

Eredmények 

Csoportkör
A csoport

Negyeddöntő

Elődöntő

Bronzmérkőzés

Strandröplabda

Férfi

Női

Softball

Eredmények 

Csoportkör

Elődöntő

A döntőbe jutásért

Döntő

Sportlövészet 

Férfi

Női

* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
** - két másik versenyzővel azonos eredményt ért el
*** - három másik versenyzővel azonos eredményt ért el
***** - öt másik versenyzővel azonos eredményt ért el

Súlyemelés 

Férfi

Női

* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el

Szinkronúszás

Taekwondo 

Férfi

Női

Tenisz 

Férfi

Női

Tollaslabda

Torna 

Férfi

Női

* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
** - két másik versenyzővel azonos eredményt ért el
*** - három másik versenyzővel azonos eredményt ért el
**** - négy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
***** - öt másik versenyzővel azonos eredményt ért el

Trambulin

Triatlon

Úszás 

Férfi

Női

* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el

Vitorlázás 

Férfi

Női

Nyílt

* - kizárták
** - kizárták (korai rajt)

Vívás 

Férfi

Női

Vízilabda

Férfi

Eredmények 

Csoportkör
B csoport

Negyeddöntő

Az 5–8. helyért

Az 5. helyért

Női

Eredmények 

Csoportkör

Elődöntő

Döntő

Források 

N2000
Amerikai Egyesült Allamok